Thirteen Days steht für:

 im englischen Sprachraum eine inoffizielle Bezeichnung für die 13 Tage dauernde Kubakrise
 Thirteen Days (Buch), Buch von Robert F. Kennedy aus dem Jahr 1969 
 Thirteen Days (2000), Film von Roger Donaldson aus dem Jahr 2000
 Thirteen Days (Rockband), österreichische Punk-Band
 der Original-Titel des Brettspiels 13 Tage